Михај Браву има више значења:

 Михај Браву (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Михај Браву (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Михај Браву (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Михај Браву (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Михај Браву (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији
 Општина Михај Браву (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији